Села:
 Козіївка — Житомирська область, Житомирський район
 Козіївка — Київська область, Обухівський район
 Козіївка — Харківська область, Краснокутський район